Carnegie Foundation – l'organizzazione che si occupa della gestione del Palazzo della Pace nei Paesi Bassi
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching – fondazione statunitense